Hintrager ist der Familienname folgender Personen:
 Oskar Hintrager (1871–1960), deutscher Verwaltungsjurist.
 Richard Hintrager (1832–1897), deutscher Jurist und Mitglied des Deutschen Reichstags

Siehe auch:
 Hinträger